Карибский клубный чемпионат 2003 — 6-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 5 ноября по 28 декабря 2003 года. Число участников расширилось до 18, трофей впервые завоевал клуб из Тринидада и Тобаго «Сан-Хуан Джаблоти».

Предварительный этап 

|}

Первый этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

2003